Według danych oficjalnych pochodzących z 2023 roku Armenia posiadała ponad 32 miast o ludności przekraczającej 7 tys. mieszkańców. Stolica kraju Erywań jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 1 miasto z ludnością 100÷500 tys.; 1 miasto z ludnością 50÷100 tys., 5 miast z ludnością 25÷50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

Największe miasta w Armenii 
Największe miasta w Armenii według liczebności mieszkańców (stan na 01.01.2022):

Alfabetyczna lista miast w Armenii

Przypisy 

 
Armenia